Akropótamos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Akropótamos (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Thessaloníkis, 
 Akropótamos (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas, 

Robotskapade Greklandförgreningar